Колонија Николас Браво има више значења:

 Колонија Николас Браво, Километро Новента и Дос (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Николас Браво (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику